El término espiguero de pico grueso o espiguero pico grueso puede referirse a:

 un nombre común de la especie de ave Sporophila leucoptera.

 un nombre común de la especie de ave Sporophila peruviana.